Ana Pávlovna de Rusia (en ruso: Анна Павловна; San Petersburgo, 18 de enero de 1795-La Haya, 1 de marzo de 1865) fue reina consorte de los Países Bajos por su matrimonio con Guillermo II. Era hija del zar Pablo I de Rusia y de la duquesa Sofía Dorotea de Wurtemberg, y a su vez nieta de la zarina Catalina II la Grande.

Biografía 
Era la hermana menor del zar Alejandro I de Rusia; Constantino Pávlovich, virrey de Polonia; Alejandra Pávlovna, archiduquesa de Austria; Elena Pávlovna, princesa heredera de Mecklemburgo-Schwerin; María Pávlovna, gran duquesa de Sajonia-Weimar-Eisenach; Catalina Pávlovna, reina de Wurtemberg; y Olga Pávlovna, que murió siendo niña. Fue también hermana mayor del zar Nicolás I de Rusia y del gran duque Miguel Pávlovich. En un momento de paz entre Rusia y Francia, el emperador Napoleón I pidió su mano en matrimonio, a lo cual se negaron su hermano el emperador y su madre, María Fiódorovna, bajo el pretexto de que estarían desmejorando las condiciones de la gran duquesa al casarla con alguien que, aunque emperador, era un "no noble", irrespetando por ello a la dinastía. Por otra parte les preocupaba que, previamente a casarse, debería cambiar de religión, o enfrentarse a que el pueblo francés no viera con buenos ojos la posibilidad de que tuviese una capilla ortodoxa privada. 

El 21 de febrero de 1816, en la Capilla del Palacio de Invierno de San Petersburgo, se casó con el príncipe Guillermo de Orange, más tarde rey Guillermo II de los Países Bajos. El 7 de octubre de 1840, tras la abdicación de su suegro, Guillermo I de los Países Bajos, se convirtió en reina consorte del país. 

La pareja real tuvo cinco hijos: 
 Guillermo III (1817-1890), rey de los Países Bajos. casado primero con Sofía de Wurtemberg y después con Emma de Waldeck-Pyrmont. 
 Alejandro (1818-1848), apodado Sascha.
 Enrique (1820-1879), apodado "el Navegante". Casado primero con Amalia de Sajonia-Weimar-Eisenach y después con María de Prusia; sin descendencia.
 Ernesto Casimiro (1822).
 Sofía (1824-1897), casada con el gran duque Carlos Alejandro de Sajonia-Weimar-Eisenach. 

La localidad holandesa Anna Paulowna, en la provincia de Holanda Septentrional, lleva su nombre en su honor, al igual que el género de árboles Paulownia. Habitualmente su nombre se confunde con el de Anna Pavlovna Scherer, quien es uno de los personajes de la novela de León Tolstói Guerra y paz.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina ().
 1 de febrero de 1842:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).

Ancestros

Referencias 

Romanov
Reyes de los Países Bajos
Casa de Orange-Nassau
Reinas consortes de los Países Bajos
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Ana Pavlovna
Nacidos en San Petersburgo